Маттиас Шауфлер (, 1964, Лайхинген, Германия) — современный немецкий живописец. Живёт и работает в Берлине.

Образование 
 1988—1990 Hochschule für Bildende Künste Hamburg
 1990—1991 Städelschule Frankfurt

Персональные выставки 
 2008 «INSIDE», Galerie Hammelehle und Ahrens, Кёльн
 2007 «1/2 Golden Year», FYW Ausstellungsraum, Кёльн
 2007 «Matthias Schaufler», Patrick Painter Inc., Санта-Моника
 2006 «Cupid & Psyche 2006», Galerie Hammelehle und Ahrens, Кёльн
 2006 «Matthias Schaufler», Saarlandmuseum Saarbrücken
 2006 «prisons et paradis, salon et communisme, gilmore girls», dépendance, Брюссель
 2005 «Mitsou und die (Helmut Berger) Bourgeoisie», Galerie Hammelehle und Ahrens, Кёльн
 2004 «Heiden», Brotherslasher Cologne
 2003 «Die paranoisch-affirmative Methode», Galerie Hammelehle und Ahrens, Кёльн
 2003 «Tagebuch einer Frau», Brotherslasher, Кёльн
 2002 «Sex und Politik», Galerie Hammelehle und Ahrens, Кёльн
 2002 «Bataille für Kinder», Galerie Hammelehle und Ahrens / showroom kleiner schlossplatz, Штутгарт
 2001 Galerie Hammelehle und Ahrens, Штутгарт
 2000 «Nackte», Galerie Hammelehle und Ahrens, Штутгарт
 2000 «Vers l’invisible», Galerie Karlheinz Meyer, Karlsruhe
 1999 Galerie Gerhard Hofland, Haarlem
 1999 Galerie Hammelehle und Ahrens, Штутгарт
 1998 Galerie Ascan Crone, Гамбург
 1998 Galerie Karlheinz Meyer, Karlsruhe
 1998 «Sans fin», Galerie Christian Nagel, Кёльн
 1998 Wiensowski und Harbord, Берлин
 1997 Galerie Bleich-Rossi, Graz
 1997 Galerie Hammelehle und Ahrens, Штутгарт
 1996 «Zwischenbericht», Galerie Christian Nagel, Кёльн
 1995 Galerie Hammelehle und Ahrens, Штутгарт
 1994 Galerie Christian Nagel, Кёльн
 1994 «Was ist Kritik?», Kreis 28 e.V., Innsbruck
 1992 Galerie Bleich-Rossi, Graz
 1991 «Matthias Schaufler: William Holden Company», Galerie Christian Nagel, Кёльн
 1989 «10.1989», Münzstraße 10, Гамбург

Ссылки 
 Работы, биография, информация о выставках на сайте Patrick Painter Gallery
 Работы, биография, информация о выставках на сайте Hammelehle & Ahrens Gallery
 Информация о художнике на artfacts.net
 Информация о художнике на ArtNet

Современные художники Германии
Персоналии по алфавиту